Награды города Астрахани — муниципальные награды города Астрахани, используемые (наряду с наградами Астраханской области) для награждения жителей областного центра — города Астрахани.

Награды учреждены администрацией города Астрахани согласно Постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 8 мая 2015 года № 2845 "Об утверждении Положений о наградах и поощрениях администрации муниципального образования «Город Астрахань».

К наградам города Астрахани относятся:
 звание «Почётный гражданин города Астрахани»;
 именной почётный знак «За гражданские заслуги» I и II степени;
 памятный знак «Бриллиантовый Лавр»;
 памятный знак «Золотой Лавр»;
 медаль «Слава Астрахани»;
 почётная грамота администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
 благодарственное письмо главы администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
 ценный и памятный подарки главы администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
 премии города Астрахани.

Городские награды являются формой поощрения граждан и организаций за заслуги в экономике, совершенствование системы городского самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, науке, культуре, спорте, искусстве, государственной и муниципальной службе и иные заслуги перед городом Астраханью.

Перечень наград

Примечания

Ссылки 
 Награды Городской Думы города Астрахани
 Награды города Астрахани / официальный сайт администрации муниципального образования «Город Астрахань»
 Лауреаты ежегодных премий и званий города Астрахани

См. также 
 Почётные граждане Астрахани
 Почётный гражданин города Астрахани
 Награды Астраханской области

Астрахань
Астрахань
Астрахань